Сан Херонимо Коатлан има више значења:

 Општина Сан Херонимо Коатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо Коатлан (Сан Херонимо Коатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику